Kanton Saint-Nazaire-Est 
 Kanton Saint-Nazaire-Ouest 
 Kanton Saint-Nazaire-Centre